Il singolare del torneo di tennis Calgary Indoor 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Paul Gerken 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (Campione)

 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calgary Indoor 1973